Ivica Mornar (Split, 12 januari 1974) is een voormalig Kroatische voetballer. Hij speelde in het verleden bij Standard Luik en RSC Anderlecht. Zijn laatste profclub was Portsmouth FC. In 2006 stopte hij met voetballen.

Spelerscarrière

International 
Mornar debuteerde in 1994 bij Kroatië. Hij speelde 22 wedstrijden voor de nationale ploeg en maakte daarbij 1 doelpunt. Hij nam deel aan het EK 2004.

Zie ook 
 Lijst van spelers van HNK Hajduk Split
 Lijst van spelers van Eintracht Frankfurt
 Lijst van spelers van Standard Luik
 Lijst van spelers van RSC Anderlecht

Mormar, Ivica